Kokeš může být:

příjmení osob
 Jaroslav Kokeš (1908–???) – český a československý politik KSČ
 Josef Kokeš (1906–1967) – český malíř a výtvarný pedagog
 Petr Kokeš (* 1952) – český fotbalista, útočník
 Přemysl Kokeš (* 1977) – český architekt
jiný význam
 nářeční označení pro kohouta na Hanáckém Slovácku
 argotický výraz pro kokain

Reference

Externí odkazy